Por cluster (do inglês, aglomerado ou conjunto) pode estar à procura de:

Armamento 
Bomba de fragmentação — com o nome inglês de cluster;

Informática 
 Cluster — aglomerado de computadores que trabalham como se fossem uma única máquina;
 Cluster (engenharia de software) — na engenharia de software, um agrupamento (ou bloco) de entidades informáticas e/ou funcionalidades;
 Unidade de alocação — a menor porção lógica de espaço em disco que pode ser alocada para armazenar um arquivo, também denominada de cluster;

Indústria 
 Cluster industrial — na indústria, uma concentração de empresas que possuem características semelhantes e coabitam no mesmo local;

Medicina 

 Cluster Headache - CH (cefaleia em salvas) - dores usualmente em apenas um lado da cabeça, extremamente fortes, durando de 15 a 180 minutos, e podendo ocorrer mais de uma vez por dia (por isso o nome "salvas") e com uma frequência de 3 a 10 semanas.

Música 

 Cluster (música) — em teoria musical, um acorde formado por intervalos sucessivos;
 Kluster — um grupo de música experimental/música eletrônica da Alemanha, também denominado de Cluster;

Química 
 Agregado atómico —  um grupo de átomos ligados, de tamanho intermediário entre uma molécula e um sólido de grande tamanho, massa ou volume, também denominado de cluster.

Ver também

Desambiguação